В одиночному розряді тенісного турніру Faber Grand Prix 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Наталія Медведєва здобула титул, у фіналі перемігши Кончіту Мартінес 6–7, 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Кончіта Мартінес (фінал)
 Анке Губер (2-ге коло)
 Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)

 Гелена Сукова (1-ше коло)
 Марі П'єрс (чвертьфінал)
 Катарина Малеєва (чвертьфінал)
 Жулі Алар (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Faber Grand Prix